El término antecámara puede hacer referencia a:

Antecámara, pieza de la cámara en un barco.
Antecámara, sala de una gran casa o palacio.